Mellensee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mellensee (Boitzenburger Land) – sjö, Brandenburg, 
 Mellensee (Lychen) – sjö, Brandenburg, 
 Mellensee (Nottekanal) – sjö, Brandenburg,